Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 76001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 25 lutego 2000 do 1 lutego 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

76001-76100

76101-76200

76201-76300

76301-76400

76401-76500

76501-76600

76601-76700

76701-76800

76801-76900

76901-77000

Przypisy 

Lista planetoid 076001-077000